Первый олимпийский хоккейный турнир прошёл с 23 по 29 апреля 1920 года в столице бельгийской провинции Фландрии Антверпене в рамках VII летних Олимпийских игр.
Чемпионом стала сборная Канады, составленная из игроков лучшей любительской команды страны в сезоне 1919/20 «Виннипег Фэлконс» (Виннипег Фалконс) Виннипег.

Участники 
Участие в этом турнире приняли семь национальных сборных. Бронзовый призёр довоенного ЧЕ 1914 года сборная Бельгии, сборная Швейцарии, а также дебютанты соревнований сборные США, Канады, Чехословакии, Швеции и Франции.
Сборные Германии и Австрии не были допущены к участию, как агрессоры в Первой мировой войне.

История 
В 1982 году первый хоккейный Олимпийский турнир был признан также первым чемпионатом мира по хоккею с шайбой, когда федерации хоккея Канады и США были повторно приняты в Международную федерацию хоккея на льду. В первый раз они были приняты в ИИХФ во время проведения этого турнира — 26 апреля 1920 года, на восьмом конгрессе в Антверпене.

Регламент 
Все десять игр прошли в новом Ледовом дворце Антверпена.
Матчи длились два периода, по 20 минут в каждом.
Турнир проводился по трехступенчатой схеме. Сначала в играх на выбывание был определён чемпион. После этого розыгрыш проходил по системе Бергвалля. Команды, проигравшие в ходе первого этапа чемпиону выявили серебряного призёра, а команды проигравшие вице-чемпиону, разыграли бронзовые медали.
В составе команд на лёд выходили по шесть полевых игроков: 2 защитника, 3 нападающих и ровер; обычно самый опытный игрок, играл на позиции «ровера», перед воротами соперника.
Хоккеисты не заменялись по ходу матча. В случае, если один из игроков получал травму и не мог продолжать игру, один из игроков соперников также заканчивал игру, чтобы уравнять шансы.
Судьями были хоккеисты или тренеры из неигравших команд.

Арена

Составы

Медалисты

Розыгрыш золотых медалей

Четвертьфиналы 
Время местное (UTC+1).

Полуфиналы 
Время местное (UTC+1).

Финал

Розыгрыш серебряных медалей

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Финал 
 По другим источникам
в матче США — Чехословакия Херберт Друри не играл, а Энтони Конрой забосил 6 шайб и стал лучшим бомбардиром турнира с 14-ю заброшенными шайбами. Хеберт Друри забросил на турнире 10 шайб.

Розыгрыш бронзовых медалей

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Финал

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Олимпийский пьедестал

Пьедестал ЧМ-1920

Бомбардиры 
 По другим источникам в матче США — Чехословакия Херберт Друри (США) не играл, а Энтони Конрой (США) забосил 6 шайб и стал лучшим бомбардиром турнира с 14-ю заброшенными шайбами. Херберт Друри забросил на турнире 10 шайб.

Примечание: М — Место в рейтинге; И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

Интересные факты 
 Сборная Чехословакии, ввиду специфики розыгрыша, заняла 3-е место, победив в лишь в одном матче, забросив одну шайбу. Больше данная система розыгрыша не применялась.
 Хоккейная площадка была размерами 56×18 метров (современная 61×30 м).
 Сам турнир начался за месяц до Олимпийских игр.
 Сборная Швеции выступала в форме клуба «СК Йёта» (синяя с белыми полосами).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

О1
Хоккей с шайбой на летних Олимпийских играх 1920
Чемпионаты мира в 1920 году